Alma — conceito religioso
 Estação Alma — estação do metrô de Bruxelas

Topônimos 
Alma (Arkansas)
Alma (Colorado)
Alma (Geórgia)
Alma (Illinois)
Alma (Kansas)
Alma (Michigan)
Alma (Missouri)
Alma (Nebraska)
Alma (Quebec)
Alma (Texas)
Alma (Wisconsin)
Alma Center

Almaty — anteriormente chamada de Alma-Ata

Tecnologia 
 Atacama Large Millimeter Array

Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de topônimos